Aílton Gonçalves da Silva – ex calciatore brasiliano
 Bento Gonçalves da Silva – militare, politico e rivoluzionario brasiliano
 Diogo José Gonçalves da Silva – calciatore brasiliano
 Leandro Donizete Gonçalves da Silva – ex calciatore brasiliano
 Maria Angélica Gonçalves da Silva – ex cestista brasiliana
 Maria Paula Gonçalves da Silva – ex cestista brasiliana